gemeente in Roemenië
Bâlteni
Bălteni (doorverwijspagina)